W Polsce 
 Latkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław 
 Latkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Osięciny 
 Latkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń 
 Latkowo – gromada

Zobacz też: Latków